De Olympiajol (O-Jol) is ontworpen als Monotype-klasse voor de Olympische Spelen van 1936.

Geschiedenis 
De boot heeft een torentuig en werd oorspronkelijk door middel van gangenbouw gebouwd. Later werd ook polyester, epoxy en plakhout als bouwwijze toegestaan. Ook samengestelde bouwwijzen zijn mogelijk. De Olympiajol heeft zeer goede zeileigenschappen en is door haar uitgebreide trimmogelijkheden geschikt voor jong en oud, en voor licht- en zwaargewicht zeilers. De Olympiajol wordt ook wel 'de moderne klassieker' genoemd. 

Daan Kagchelland won de gouden medaille tijdens de Olympische zeilwedstrijden in Kiel in 1936, tot 2016 de laatste Olympische gouden zeilmedaille voor Nederland. 

De O-jol is nog steeds een van de grootste zeilklassen in Duitsland en Nederland. De Internationale Olympiajollen Unie heeft meer dan 500 leden. Wedstrijden in de O-jol worden gevaren in Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Er zijn kleine vloten in o.a België, Polen en Brazilië. In Nederland kent de Olympiajol ruim 150 actieve zeilers en jaarlijks 15-plus ranglijst wedstrijd met velden van gemiddeld 35-40 boten. Haar klasse organisatie IOU NED is erg actief.

Vanaf 2008 maakt de Olympiajol deel uit Vintage Yachting Games Organisatie.

Wall of Fame

Olympische Spelen 1936

Vintage Yachting Games

2008

2018

Externe link 
 Olympiajol Nederland

Zeilschip